Der Läufer bezeichnet verschiedene Werke:
 Filmtitel
 Der Läufer (1984)
 Der Läufer (2011) 
 Der Läufer (2018)

 Skulptur
 Der Läufer (Varotsos)

Siehe auch:
 Der Läufer von Marathon